Robert Hatcher ist der Name folgender Personen:

* Robert Anthony Hatcher (1819–1886), US-amerikanischer Politiker
 Robert D. Hatcher (* 1940), US-amerikanischer Geologe